Prangertag steht für:

 das Patronatsfest
 Fronleichnam